Asch-Schaʿb (, oft nach englischer Transkription Al-Shaab) bezeichnet
 mehrere Fußballvereine im arabischsprachigen Raum:
 Al-Shaab (Hadramaut) aus Jemen
 Al-Shaab (Ibb) aus Jemen
 Al-Shaab (Sanaa) aus Jemen
 Al-Shaab (Vereinigte Arabische Emirate)
 ein Stadion in Bagdad, siehe Al-Shaab-Stadion
 einen Stadtteil in Bagdad, siehe Asch-Schaʿb (Bagdad)
 eine tunesische Zeitung, die von der Union Générale Tunisienne du Travail herausgegeben wird
 Syria al-Shaab, TV-Sender